

Persone 
 'A'isha al-Taymur – attivista e scrittrice egiziana di origine curda
 Mahmud Taymur – scrittore egiziano
 Muhammad Taymur – scrittore egiziano

Altro 
 Tappah Taymūr – piccola altura nel Governatorato di Kirkuk in Iraq